Pargny ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Pargny, Gemeinde im Département Somme
 frühere Gemeinde Pargny im Département Ardennes, jetzt Teil von Rethel
 Bois-lès-Pargny, Gemeinde im Département Aisne
 Pargny-Filain, Gemeinde im Département Aisne
 Pargny-la-Dhuys, Gemeinde im Département Aisne
 Pargny-les-Bois, Gemeinde im Département Aisne
 Pargny-lès-Reims, Gemeinde im Département Marne
 Pargny-Resson, frühere Gemeinde im Département Ardennes
 Pargny-sous-Mureau, Gemeinde im Département Vosges
 Pargny-sur-Saulx, Gemeinde im Département Marne